Geografie:
 Hertogdom Holstein, een historische staat in Duitsland
 graafschap Holstein, een voorloper van deze staat
 Huis Sleeswijk-Holstein-Gottorp, vorstenhuis in de hertogdommen Sleeswijk en Holstein
 Graafschap Holstein-Pinneberg, een afsplitsing van het hertogdom Holstein
 Sleeswijk-Holstein, een Duitse deelstaat
 Holstein (Iowa), een plaats in de Amerikaanse staat Iowa
 Holstein (Nebraska), een plaats in de Amerikaanse staat Nebraska
 Hölstein, een gemeente en plaats in Zwitserland
 Holstein-veld, een olieveld

Overig 
 Holstein-Friesian, een Amerikaans melkveeras.
 Holstein Kiel, een Duitse voetbalclub uit Kiel.
 Holstein (metrostation), een station van de metro van Oslo